Könyvek
 Tesz-Vesz város

Tévéfilmsorozatok
 Tesz-Vesz város
 Rejtélyek Tesz-Vesz városban